Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2016

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2015 року був Новак Джокович, Сербія.  Він зумів відстояти свій титул, перемігши в фіналі Енді Маррі.

Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський. У першому колі Долгополов переміг литовця Річардаса Беранкіса, Стаховський поступився бельгійцю Давиду Гоффену, Марченко програв іспанцю Пабло Андухару. У другому колі Долгополов програв швейцарцю Роджеру Федереру.

Сіяні гравці 

 Новак Джокович (чемпіон)
 Енді Маррі (фінал)
 Роджер Федерер (1/2 фіналу)
 Стан Вавринка (4 коло)
 Рафаель Надаль (1 коло)
 Томаш Бердих (1/4 фіналу)
 Нісікорі Кей (1/4 фіналу)
 Давид Феррер (1/4 фіналу)
 Джо-Вілфрід Тсонга (4 коло)
 Джон Ізнер (4 коло)
 Кевін Андерсон (1 коло, зійшов)
 Марін Чилич (3 коло)
 Мілош Раонич (1/2 фіналу)
 Жіль Сімон (4 коло)
 Давід Гоффен (4 коло)
 Бернард Томич (4 коло)

<ol start=17>
 Бенуа Пер (1 коло)
 Фелісіано Лопес (3 коло)
 Домінік Тім (3 коло)
 Фабіо Фоніні (1 коло)
 Віктор Троїцький (3 коло)
 Іво Карлович (1 коло, зійшов)
 Гаель Монфіс (1/4 фіналу)
 Роберто Ботіста Агут (4 коло)
 Джек Сок (2 коло)
 Гільєрмо Гарсія-Лопес (3 коло)
 Григор Дімітров (3 коло)
 Андреас Сеппі (3 коло)
 Нік Кирйос (3 коло)
 Жеремі Шарді (2 коло)
 Стів Джонсон (3 коло)
 Жоан Соуза (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2016 у тенісі